El término Cholul puede hacer referencia a:

 Cholul, una población localizada en el municipio de Cantamayec, Yucatán, México;
 Cholul, una población localizada en el municipio de Chocholá, Yucatán, México;
 Cholul, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México.
 Cholul, una población localizada en el municipio de Campeche, Campeche, México.
 Cholul, una población localizada en el municipio de Hecelchakán, Campeche, México.
 San Antonio Cholul, localidad del municipio de Hoctún, Yucatán, México.
 San José Cholul, localidad del municipio de Cacalchén, Yucatán, México.
 San Pedro Cholul, una población localizada en el municipio de Mérida, Yucatán, México.